

Солонец () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Біволарі.
 Солонец () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Тодірешть.

Солонец () — село у Сороцькому районі.